|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2015 vond plaats van 24 maart tot en met 5 april in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 31e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2015. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Serena Williams slaagde erin haar titel te verlengen. Zij versloeg in de finale de als twaalfde geplaatste Spaanse Carla Suárez Navarro in twee sets. Williams wist voor de achtste keer het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar 66e WTA-titel, de tweede van 2015. Suárez Navarro verkreeg met deze finaleplaats zó veel WTA-punten dat zij de top tien van de wereldranglijst binnenkwam.

De Belgische Alison Van Uytvanck, die via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te veroveren, won haar openingspartij tegen de Slowaakse Magdaléna Rybáriková – in de tweede ronde moest zij evenwel de duimen leggen voor de Italiaanse Camila Giorgi. Twee andere Belgische speelsters, Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens, hadden zich rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi, maar beiden strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Indy de Vroome was via een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij kon evenwel na de eerste ronde huiswaarts keren. Ook voor haar landgenote Kiki Bertens viel het doek na een verloren openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Sabine Lisicki had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Zwitserse Hingis verlengde haar titel, met Sania Mirza uit India aan haar zijde.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis en Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in twee sets, waarmee deze finale het evenbeeld werd van het vorige toernooi, in Indian Wells. Het was hun tweede geza­menlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Indiase Mirza 23.

De Nederlandse Kiki Bertens en Tatjana Maria uit Duitsland verloren hun openingspartij. Ook haar landgenote Michaëlla Krajicek, die samen speelde met de Tsjechische Barbora Záhlavová-Strýcová, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Toernooischema WTA

Miami 2015
Miami